Diepold ist der Name folgender Personen:

 Diepold II. von Vohburg († 1078), Markgraf auf dem bayrischen Nordgau und von Giengau
 Diepold III. von Vohburg (1075–1146), Markgraf im Nordgau
 Diepold von Berg (um 1140–1190), von 1172 bis 1190 Bischof von Passau
 Diepold von Schweinspeunt († nach 1221), deutscher Ministeriale, späterer Graf von Acerra und Herzog von Spoleto
 Diepold (Ortenburg) († um 1285), Graf von Ortenburg

Familienname:
 Michelle Diepold (* 1996), österreichische Naturbahnrodlerin
 Roland Diepold (* 1961), deutscher Motorsportler
 Rudolf Klein-Diepold (1871–1925), deutscher Kunsthistoriker, Kunstschriftsteller und Kunstkritiker

Siehe auch:
 Děpold
 Diepolt
 Diebold
 Diebolt
 Dippold
 Klein-Diepold